Statistika Maltese Premier League v sezoně 1928/29.

Přehled 
Hrály tři týmy a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1928
Fotbal v Evropě v roce 1929